Według danych za rok 2011 w Belgii było ponad 600 miast. Jedynie miasto Antwerpia liczyło ponad pół miliona mieszkańców; 8 miast z ludnością 100÷500 tys., 20 miast z ludnością 50÷100 tys., 70 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania, prawie 70 temu w Belgii istniało: 5 miast z ludnością ponad 100 tys., 7 miast z ludnością 50÷100 tys., 40 miast z ludnością 20÷50 tys. i 83 miasta z ludnością 10÷20 tys.

Największe miasta w Belgii 
Największe miasta w Belgii według liczebności mieszkańców (stan na 01.01.2020):

Tabela danych statystycznych miast w Belgii

Alfabetyczna lista miast w Belgii 
Jako pierwszą nazwę podano nazwę w języku polskim (o ile taka istnieje), w nawiasie zaś nazwę w języku niderlandzkim, języku francuskim i/lub w języku niemieckim, jako pierwszą podając właściwą dla danego regionu językowego.
W przypadku miast nie posiadających polskich nazw podano nazwę zgodną z regionem językowym, w nawiasie podając ewentualną alternatywną nazwę w języku holenderskim (dla miast z obszaru francuskojęzycznego) lub francuskim (dla miast z obszaru holenderskojęzycznego).
W przypadku miast położonych w strefie dwujęzycznej, nazwy w języku francuskim i holenderskim oddzielono myślnikiem, jako pierwszą podając nazwę francuską.

Przejdź do: 
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Belgia